

Patronyme 

 Charles Glossy (1848-1937), un historien autrichien de la littérature.

Voir aussi 
Glossy signifie « brillant » en anglais, voir :